Pakajärvi kan syfta på:
 
Pakajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (86 ha)
Pakajärvi (sjö i Muonio, Finland), sjö i Muonio,  (41 ha)
Pakasjärvet, sjö i Enare,  (35 ha)